Telluride – centro abitato degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di San Miguel nel Colorado
Telluride Film Festival – festival cinematografico che si tiene in settembre a Telluride
Telluride Mountainfilm – festival cinematografico che si tiene in maggio a Telluride